Stróż prawa (ang. Copper, 2012-2013) – amerykański serial obyczajowy stworzony przez Toma Fontana i Willa Rokosa. Wyprodukowany przez Cineflix Studios i Shaw Media.

Światowa premiera serialu miała miejsce 19 sierpnia 2012 roku antenie BBC America. W Polsce premiera serialu odbyła się 4 maja 2013 roku na kanale Cinemax.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozgrywa się w Ameryce w latach 60. XIX wieku. Pochodzący z irlandzkiej rodziny policjant Kevin Corcoran (Tom Weston-Jones), były bokser i weteran wojny secesyjnej, powraca do Nowego Jorku. Okazuje się, że jego ukochana córka nie żyje, a żona zaginęła. Z pomocą przyjaciół z armii – syna bogatego przemysłowca Roberta Morehouse'a (Kyle Schmid) oraz czarnoskórego lekarza Matthew Freemana (Ato Essandoh) próbuje odkryć prawdę o tragedii swoich najbliższych.

Obsada 
 Tom Weston-Jones jako Kevin "Corky" Corcoran
 Kyle Schmid jako Robert Morehouse
 Ato Essandoh jako Matthew Freeman
 Anastasia Griffith jako Elizabeth Haverford
 Franka Potente jako Eva Heissen
 Kevin Ryan jako Francis Maguire
 Dylan Taylor jako Andrew O’Brien
 Kiara Glasco jako Annie Reilly
 Tessa Thompson jako Sara Freeman
 Alex Paxton-Beesley jako Ellen Corcoran
 Ron White jako Ciaran Joseph Sullivan

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012